Niemcy:
 Wasen – dzielnica Pocking

Inne:
 Wasen – ród

Zobacz też:
 Waasen